Izumi Curtis est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Izumi Curtis est le maître de Edward et Alphonse Elric. Elle les a pris comme élèves, après la mort de leur mère quand ils étaient encore très jeunes. Izumi les a formés pendant 6 mois. Le  fut essentiellement porté sur la compréhension d'une phrase : "un est tout et le tout est un". Laissés seul à eux-mêmes sur une île au milieu d'un lac (bien que surveillés de près), les enfants méditèrent sur cette phrase. Leur maître leur avait interdit d'utiliser l'alchimie pour survivre. Le but de cette première phase d'entraînement était de comprendre qu'un homme faisait le tout avec la vie et que la vie faisait le tout avec un homme. De comprendre que l'alchimie transmute la matière autant que la matière est en perpétuelle évolution, mais que l'âme ne peut pas être créée avec de simples composants.

Izumi a une longue expérience sur ce sujet car elle aussi a fait une transmutation humaine pour tenter de faire revivre son fils mort-né. Elle perdit en contrepartie certains de ses organes, d'où sa maladie incurable, qui fut toutefois soignée par Van Hohenheim grâce au pouvoir de la Pierre Philosophale.

Dans le premier animé de la série, Wrath est l'homunculus qui naquît à cause de cette transmutation. De plus, Izumi est l'élève de l'alchimiste Dante.

Note : Les personnages d'Izumi et de son mari, Sigu Curtis, apparaissent dans le manga avant leur première "réelle" apparition. En effet, à la première page du chapitre 14 Point de vue d'une fille unique, ils sont en train de consulter un panneau de renseignement derrière Winry Rockbell qui vient d'arriver à Central. Il est également amusant de voir que cette brève apparition n'ayant apparemment rien à voir avec l'intrigue ait été également reprise dans l'anime. On apprend d'ailleurs par la suite qu'ils étaient en vacances et que durant celles-ci, ils ont rencontré Hohenheim, le père des frères Elric.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction